Real Feytoria é uma marca de cigarrilhas e charutos portuguesa, produzida pela F.T.M., que é a detentora da marca.

A Real Feytoria foi criada em 1866, sendo as suas cigarrilhas sido produzida pela Fábrica de Tabacos Micaelense

A família "Real Feytoria" actualmente:

 Cigarrilhas Vintage 5: caixa em cartão com 5 cigarrilhas
 Cigarrilhas Vintage 10: caixa em metal com 10 cigarrilhas
 Cigarrilhas Vintage 50: lata em metal com 50 cigarrilhas
 Charutos Reserva 5: caixa em cartão com 5 charutos
 Charutos Reserva 10: caixa em madeira com 10 charutos

São produtos de gama alta, 100% tabaco.

Referência 

Empresas de tabaco de Portugal